Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Temple – Gironda
Le Temple – Loir-et-Cher